

Personnalités
Bernard Yerlès (né en 1961), acteur belge.
Jean-André Yerlès (né en 1968), scénariste français.

Homonymie de patronyme